KuickShow est une visionneuse libre faisant partie de KDE sous Linux qui permet l'affichage de photos numériques avec ou sans zoom, le passage à la photo suivante/précédente au moyen de la molette de la souris, le réglage de la luminosité de la photo (gammas)(ce que ne fait aucun autre visionneur d'images), la gestion de diaporamas et le mode « plein écran. »

Il dispose également d'autres caractéristiques comme la possibilité de redimensionner les images automatiquement pour tenir à l'écran si elles sont trop grandes, la possibilité de choisir si les images doivent apparaître dans leur propre fenêtre, ou bien utiliser toujours la même fenêtre, la possibilité de régler un délai pour le diaporama, la possibilité de sélectionner les types de fichiers que le navigateur doit afficher et la possibilité de modifier le rapport vitesse/qualité.

KuickShow n'est en général pas associée par défaut au clic sur une image dans Konqueror, mais il est facile de changer ce comportement par défaut au moyen du bouton droit de la souris (« Ouvrir avec... »). Il fonctionne également avec d'autres gestionnaires de fenêtres que KDE.

Ses performances sont améliorées par le préchargement en mémoire des photos avant qu'elles ne soient demandées.

Références

Liens externes 
  Site officiel
  Manuel de KuickShow

Visionneuse d'images
Logiciel KDE
Logiciel sous licence libre
Logiciel pour Unix